

Geografia

Ledsham (Cheshire)
Ledsham (West Yorkshire)